Серге́й Михайлович Сосно́вский (; ) — белорусский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал за сборную Белоруссии.

Карьера

Клубная 

Воспитанник минской «Олимпии». Первый тренер — Борис Михайлович Лазарчик.

Профессиональную карьеру начал в минском «Тракторе», за который выступал на протяжении двух сезонов. После объединения «Трактора» с клубом «Трудовые резервы-РИПО» продолжил карьеру в клубе МТЗ-РИПО. В составе минской команды за два года преодолел путь от второй до высшей лиги, а также стал обладателем Кубка страны.

В 2005 году играл за клуб «Звезда-БГУ», который по итогам сезона покинул высшую лигу чемпионата Белоруссии. В 2006—2007 годах выступал за клуб «Неман» из города Гродно.

В 2008 году перешёл в БАТЭ, за который выступал в течение трёх лет. За это время Сосновский стал трёхкратным чемпионом страны, обладателем Кубка Белоруссии. В 2008 году был признан лучшим защитником чемпионата.

В начале 2011 года перешёл в российский клуб «Томь». Первоначально предполагалось, что контракт футболиста начнёт действовать 25 февраля, после того как БАТЭ проведёт матчи 1/16 финала Лиги Европы 2010/11 с французским «Пари Сен-Жермен», однако позже было принято решение, что футболист не примет участие в этих встречах. Дебют в российской премьер-лиге состоялся 14 марта 2011 года в игре против нижегородской «Волги». Всего же в первом своём сезоне за «Томь» Сосновский сыграл в 22 играх чемпионата. При этом концовку сезона, как и начало следующего, пропустил из-за серьёзной травмы.

30 января 2013 года подписал контракт с клубом «Минск» сроком на один год, где стал основным защитником команды. В декабре перешёл в «Торпедо-БелАЗ». В жодинском клубе сыграл только в одном матче (29 марта с «Нафтаном»), после чего получил травму, из-за которой пропустил весь сезон 2014. В январе 2015 года по окончании контракта покинул клуб.

В феврале 2015 года подписал соглашение с гродненским «Неманом». В марте был выбран капитаном команды и стал основным центральным защитником гродненцев. В январе 2016 года продлил контракт с «Неманом». Во второй половине сезона 2016, когда главным тренером стал Игорь Ковалевич, потерял место в составе. в декабре 2016 года стало известно, что Сосновский покидает «Неман».

В январе 2017 года прибыл на просмотр в «Ислочь», однако клуб перед самым началом сезона отказался подписывать защитника, и тот завершил карьеру, перейдя на тренерскую работу на юношеском уровне.

В августе 2019 года получил тренерскую лицензию категории B, в декабре 2021 года — тренерскую лицензию категории A.

В сборной 
В национальной сборной Белоруссии дебютировал 1 апреля 2009 года в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 против сборной Казахстана в Алма-Ате (5:1). Всего в отборочном турнире к мундиалю Сосновский сыграл в семи матчах.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 17 матчей / 0 голов; 6 побед, 5 ничьих, 6 поражений.

Достижения

Командные 
 МТЗ-РИПО
 Кубок Белоруссии
 Обладатель (1): 2004/05
 БАТЭ
 Чемпионат Белоруссии
 Чемпион (3): 2008, 2009, 2010
 Кубок Белоруссии
 Обладатель (1): 2009/10
 Суперкубок Белоруссии
 Обладатель (1): 2010
 «Минск»
 Кубок Белоруссии
 Обладатель (1): 2012/13

Индивидуальные 
 Лучший защитник чемпионата Белоруссии (1): 2008
 Дважды включался БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси (2): 2008, 2009

Примечания

Ссылки 

 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на сайте sportbox.ru

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Трактор» Минск
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Минск»